«Путешествие с домашними животными» — художественный фильм 2007 года, снятый Верой Сторожевой по сценарию Аркадия Красильщикова. Главные роли в фильме исполнили Ксения Кутепова и Дмитрий Дюжев.

Фильм произведён студией «Слон» совместно со студией «Профит» при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии. Прокатом фильма занималась компания «Парадиз», а дистрибуцией DVD дисков — компания «Союз Видео». Фильм рассказывает о путешествии молодой женщины к своей свободе и счастью.

Фильм получил главный приз XXIX Московского международного кинофестиваля (2007) — «Золотого Святого Георгия», является призёром ряда других мировых кинофестивалей. Премьера в России состоялась 30 августа 2007 года.

Сюжет 

История о жизни 35-летней женщины Натальи, муж которой внезапно умирает. Наталья остаётся одна вдали от людей со своими домашними животными на заброшенном полустанке. Она родилась и выросла в детском доме; в 16 лет её «продали» замуж. Тяжёлое 19-летнее одиночество с нелюбимым, ограниченным и жестоким человеком в доме на заброшенном полустанке заканчивается вместе со смертью нелюбимого мужа. Наталья преображается на глазах, открывая для себя мир, свободный от представлений и привычек, навязанных чужой силой и волей. Встреча с Сергеем, водителем грузовика, наполняет её жизнь ожиданием любви.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Аркадий Красильщиков
 Режиссёр: Вера Сторожева
 Продюсер: Сабина Еремеева
 Оператор: Олег Лукичев
 Композитор: Илья Шипилов

Ссылки 
 «Путешествие с домашними животными» на сайте Фильм. Ру
 «Путешествие с домашними животными» на сайте Кино России

Фильмы-драмы России
Фильмы-мелодрамы России
Фильмы Веры Сторожевой
Лауреаты Московского кинофестиваля (Золотой Георгий)
Фильмы России 2007 года